Tony Brown peut désigner :
 Tony Brown (1945-), footballeur anglais ;
 Tony Brown (1975-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Tony Brown, joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Tony Brown, joueur de basket-ball américain ;
 Tony Brown, joueur de basket-ball américain.